Трумай (Trumai) — исчезающий изолированный язык, на котором говорит народ трумай, проживающий в деревнях на берегах истока реки Шингу, в национальном парке Шингу штата Мату-Гросу в Бразилии. Большинство трумай владеют языками для широко общения, а дети изучают его не совсем хорошо.

Фонология

Гласные

Согласные 

Этот перечень является нетипичным для амазонских языков (трумай недавно иммигрировал на территорию бассейна реки Шингу) в абруптивных согласных, латеральный фрикативный /ɬ/ и альвеолярно-палатальное различие. Гирардельо, который специализируется на трумай, представил разнообразные кадастры этих фонем: Гирардельо (1999а) перечисляет /t̪ t̪' ts ts' s/ как зубные, а /t t' d n l ɬ ɾ/ как альвеолярные; в то время как Гирардельо (1999b) перечисляет только /t/ и /t'/ как альвеолярные. Молодые носители трумай не делают абруптивных различий.

Вокальная инвентаризация — /i, e, a, o, u/ и /ɨ/. Максимально структура слога CVC, а ударение всегда падает на последний слог.

Примечания

Ссылки 
 Трумай на Ethnologue

Языки Бразилии
Неклассифицированные языки
Индейские языки